Mangold může znamenat: 

 Mangold, středomořská zelenina

příjmení osob
 Ijoma Mangold (* 1971), německý literární kritik
 James Mangold, americký filmový režisér
 Robert Mangold (* 1937), americký minimalistický malíř